Миле Илић се може односити на:

 Миле Илић (политичар), српски политичар
 Миле Илић (кошаркаш), српски кошаркаш